Olaszország
Alzano Lombardo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Alzano Scrivia, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében